Томас Эмилио Поти (; 22 мая 1977, Вустер, Массачусетс, США) — профессиональный американский хоккеист. Амплуа — защитник. На драфте НХЛ 1996 года выбран в 3 раунде под общим 59 номером клубом «Эдмонтон Ойлерз». Завершил карьеру игрока в 2013 году.

Биография 
В течение двух лет посещал среднюю школу Сэйнт Питер-Мэриан (Saint Peter-Marian High School). Дипломированный специалист Академии Cushing, Поти стал играть за команду Бостонского университета. В университетской команде, Поти стал первым защитником начиная с Дейва Арчембо (en.Dave Archambault), который выиграл Beanpot MVP.

19 марта 2002 года, «Эдмонтон» обменивает Тома Поти в команду Нью-Йорк Рейнджерс, вместе с Ремом Мюррейем (en.Rem Murray) на Майка Йорка и выбор в 4 раунде драфта НХЛ 2002 года (Иван Кольцов). Поти был главным составляющим «Рейнджеров» в игре в большинстве, пока в команде не появился Федор Тютин. В течение его выступления за команду из Нью-Йорка, Поти стал непопулярным у поклонников своей команды. Всякий раз когда он касался шайбы на домашних матчах «Рейнджеров», он сразу подвергался освистыванию трибун, а когда он оставлял лед для смены звеньев, то болельщики встречали это одобрением.

Летом 2006 года, Поти подписал контракт в статусе свободного агента с принципиальными соперниками «Рейндеров», Нью-Йорк Айлендерс. Он продолжал слышать освистывание, когда касался шайбы в Madison Square Garden (домашняя арена «Рейнджеров»).

1 июля 2007 года Поти подписал четырёхлетний контракт с командой Вашингтон Кэпиталс, заработная плата составила $3,5 миллиона ежегодно.

Поти выиграл свой первый раунд плей-офф с «Кэпиталс», когда они выбили из борьбы «Рейнджеров» в 7 играх, 28 апреля 2009 года.

 Поти страдает от серьёзных аллергий на пищу. Контакт с такими продуктами, как шоколад, арахис и глутаминат натрия, может быть потенциально смертельным. Поти всегда имеет при себе автоинжектор адреналина EpiPen.

Несмотря на то, что Том вырос в Массачусетсе, домашней арене Бостон Ред Сокс, он — поклонник Нью-Йоркских Янки.

Статистика

Клубная статистика

Достижения

Командные 

Международные

Личные

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Академии Кушинга
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1977 году
Родившиеся 22 марта
Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккейные защитники
Задрафтованные ХК «Эдмонтон Ойлерз»